Мерві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на берегах річки Лис, на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 30 км на захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3529 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9165,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Туристичне бюро
 Мервіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мервіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор